

Sigle 
 Ketogenic Ammino Acids – amminoacidi chetogenici

Codici 
 KAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasama (Zambia)
 kaa – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua karakalpaka

Letteratura 
 Kaa – personaggio (pitone) de Il libro della giungla di Rudyard Kipling

id:KAA